Die Abkürzungen M87, M 87 oder M-87 bezeichnen:

 Messier 87, eine Galaxie im Sternbild Jungfrau
 Autópálya M87, eine Autobahn in Ungarn
 M-87 (Michigan), eine ehemalige Straße im US-Bundesstaat Michigan
 M-87 Orkan, einen Raketenwerfer

M87